Йиржи Догнал:
 Догнал, Йиржи (1926—2005) — чешский актёр и режиссёр.
 Догнал, Йиржи (род. 1963) — чешский бадминтонист.